Franciaország
Saint-Victor, település Allier megyében
Saint-Victor, település Ardèche megyében
Saint-Victor, település Cantal megyében
Saint-Victor, település Dordogne megyében